Ле́ся Анато́льевна Евдоки́мова (до 2012 года — Махно́; 4 сентября 1981, Полтавская область, УССР) — российская волейболистка, доигровщик, игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпионка мира 2010 года.

Леся Махно родилась в Полтавской области Украинской ССР. В детстве переехала с семьёй в город Сургут Тюменской области, где в 1990 году начала заниматься волейболом в спортивной школе «Геолог». Первый тренер — И. А. Ивлев. Выступала за команды: 1998—2000 — «Россы»/«Газпром-Россы» (Москва), 2000—2004 — «Луч»-МГСУ (Москва), 2004—2005 и 2006—2011 — «Динамо» (Москва), 2005—2006 — ЦСКА, 2011—2013 — «Динамо-Казань».

Четырёхкратная чемпионка России (2007, 2009, 2012, 2013), четырёхкратный серебряный призёр российских первенств (2005, 2008, 2010, 2011), трёхкратная обладательница (2005, 2009, 2012) и трёхкратная финалистка Кубка России (2007, 2008, 2011), серебряный (2007, 2009) и бронзовый (2012) призёр Лиги чемпионов. MVP «Финала четырёх» Кубка России-2012.

В 2003 году в составе студенческой сборной России стала бронзовым призёром Всемирной Универсиады.

С 2006 года Леся Махно неоднократно включалась в состав национальной сборной России для участия в различных международных товарищеских турнирах («Монтрё Волей Мастерс» 2006 и 2007 и другие).

В 2010 году в составе сборной стала чемпионкой мира.

В августе 2012 Леся Махно вышла замуж за российского гандболиста Егора Евдокимова, а после окончания сезона 2012/13 объявила о завершении игровой карьеры.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВК «Луч»-МГСУ
 Профиль на сайте FIVB

Волейболисты России
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по волейболу
Игроки ЖВК ЦСКА Москва
Игроки ЖВК «Динамо» Москва
Игроки ВК «Динамо-Ак Барс»